Канадският арктичен архипелаг (; ) се намира в Северния ледовит океан, в северната част на Северна Америка, в състава на Канада.

География 
Площта му е 1 424 500 км2, като наброява 36 563 острова, от които 90 са с площ над 100 км2 (вж. таблицата по-долу). 3 от тях - Бафинова земя, Виктория и Елсмиър, са в първата десетка по площ в света.

Географско положение 
Архипелагът е разположен върху континенталния шелф, заемайки части от 2 административни територии – Нунавут и Северозападните територии.

На северозапад, север и изток се мие от водите на Северния ледовит океан (море Бофорт, море Линкълн, протоците Робсън и Кенеди, басейна Кейн, протока Смит и Бафиновия залив), на югоизток и юг — Атлантическия океан (протоците Дейвис и Хъдсън, басейна Фокс). Дълбочината на многочислените протоците е от 150 до 300 м.

Релеф и брегова линия 
Архипелагът на изток има планински релеф с височина до 2616 м (връх Барбо, на остров Елсмиър). Източните крайбрежия на островите Елсмиър, Девън и Бафинова земя са изградени главно от архайски гнайси и гранити и са дълбоко разчленени от фиорди, които са труднодостъпни. Платообразните върхове с височина 1500-2600 м са покрити с ледени шапки. Централните и южните части на архипелага са заети от ниски планински ридове, хълмисти възвишения и стъпаловидни плата, изградени главно от палеозойски наслаги с височина от 200 до 500 м. Бреговете на островите Виктория, Банкс, Принц Уелски и други в голямата си част са отвесни и стръмни с дълбоко всечени долини. Северозападната част на архипелага (островите Принц Патрик, Маккензи Кинг, Борден, Елеф Рингнес и други) е равнинна, изградена от рохкави морски наслаги с широко развити ледникови форми на релефа.

Полезни изкопаеми 
Има находища от графит, нефт и газ (островите Мелвил, Батърст, Корнуолис), въглища, желязна руда (северната част на Бафинова земя).

Климат 
Климатът му е арктичен, извънредно суров, на изток по-влажен, на запад остро континентален. Средната януарска температура е от -23 °C на югоизток до -35 °C на северозапад, през юли – от 7 °C на юг до 4 °C на север. Абсолютни минимални температури до -50 °C. Годишна сума на валежите – 400 – 450 мм на югоизток до 100 мм и по-малко на север.

Ледникова покривка 
Масова разпространение на вечнозамръзналата почва. На север и североизток е развито съвременно заледяване (обща площ около 154 хил. км2). Край северните брегове на остров Елсмиър има участък от шелфови ледници с ширина около 20 км, даващи начало на айсберги. Границата на многогодишния паков лед преминава покрай северозападните граници на архипелага, поради което трасето на Северозападния морски път е тръднопроходимо целогодишно. През лятото протоците Хъдсън, Дейвис и Ланкастър на изток и заливите Амундсен и Куийн Мод и протока Долфин енд Юнион на запад почти се освобождават от ледена покривка и са възможни каботажни плавания.

Растителност и животни 
Флората наброява около 340 вида висши растения. В крайния север годподства арктическа пустиня, на юг, растителността е представена от мъхово-лишейна и мъхово-храстова тундра върху типично тундрови, предимно каменисти почви. Фауната е представена от северен елен, вълк, бяла мечка, леминги, тундрова гъска, мускусни бикове. В крайбрежните води обитават голямо количество тюлени, китове, моржове.

История

Население 
Населението му е около 14 хил. ж., главно ескимоси, занимаващи се с промишлена дейност, свързана с лова и риболова. Селища: Икалуит (англ. Iqaluit, старо название Фробишър бей) (6184 ж. 2006 г.), Арктик бей и др. Има военни радиолокационни и метеорологични станции, научна обсерватория (на остров Резолюшън), международна аерогара (Икалуит), търговска фактория и голямо летище (Кембридж бей).

Източници 

 Atlas of Canada. List of Islands
 Большая советская энциклопедия.

Архипелази
Острови на Канада